Президентские выборы в Колумбии проходили 9 февраля 1930 года. В результате победу одержал кандидат Либеральной партии Энрике Олайя Эррера, получивший 44,9% голосов. Он был приведён к присяге 7 августа 1930 года. 

Впервые со времени введения прямых президентских выборов в 1914 году победу одержал не представитель Консервативной партии.

Победа либеральной партии на выборах 1930 года упоминается в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время холеры».

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Carlos Augusto Noriega, Las elecciones en Colombia: siglo XX . Revista Credencial Historia, 1994 
 Colombia: elecciones presidenciales 1826-1990  

Выборы в Колумбии
Колумбия
1930 год в Колумбии